Автономная Республика Крым — памятная монета номиналом 5 гривен, выпущенная Национальным банком Украины, посвященная одноимённой административно-территориальной единице Украины. В художественном решении монеты отражён курортно-рекреационный потенциал полуострова.

Монета была введена в обращение 25 апреля 2018 года, относится к серии «Области Украины».

Описание монеты и характеристики

Аверс 
На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ» (вверху), «ПЯТЬ ГРИВЕН» (внизу), справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре — композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), справа от которой — год чеканки монеты «2018»; на фоне стилизованных волн — античный корабль, под которым — Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира (слева), внизу — гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды.

Реверс 
На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента из произведения «Блюдо» автора Рустема Скибина, по кругу размещены надписи: «Автономная Республика Крым» (вверху), «УКРАИНА» (внизу).

Авторы 

Художник и скульптор — Святослав Иваненко.

Стоимость монеты 
При вводе монеты в обращение 2018 Национальный банк Украины реализовал монету через свои филиалы по цене 44 гривны.

Фактическая приблизительная стоимость монеты с годами менялась так:

См. также 
 Список юбилейных и памятных монет Украины из недрагоценных металлов

Примечания

Ссылки 
 Описание монеты на сайте Национального банка Украины

Автономная Республика Крым
Памятные и юбилейные монеты Украины